HA, Ha eller ha kan syfta på:

 HA – beteckning på en fiskebåt från Haparanda, se Svenska distriktsbeteckningar
 Ha (folk) – en folkgrupp i Kigomaregionen i den västra delen av Tanzania
 ha – en areaenhet som är 10 000 kvadratmeter, se hektar
 Ha (distriktshuvudort), Bhutan
 Haa, distrikt i Bhutan